Cimetière Saint-Roch de Castres
 Cimetière Saint-Roch de Grenoble
 Cimetière Saint-Roch de Paris
 Cimetière Saint-Roch de Valenciennes